Kraftwerk Franken steht für:

 Kraftwerk Franken I, Nürnberg-Gebersdorf (ab 1913)
 Kraftwerk Franken II, Erlangen (1967–2001)
 Großkraftwerk Franken, Stromversorger in Nürnberg (1911–2001)